Исидор Глинка (17 февраля 1909 — 18 мая 1983) — канадский биохимик украинского происхождения, глава Конгресса украинцев Канады. Брат общественно-политического деятеля Антона Глинки.

Биография 
Происходил из семьи певца и музыканта хора А. Витошинского, фольклориста Григория Глинки. Исидор родился в селе Денисов (Козовский район Тернопольской области Украины). В 1910 году с семьей уехал в Канаду, где поселился в селе возле города Дельфы (провинция Альберта). Здесь Исидор получил начальное образование. В Эдмонтоне окончил среднюю школу.

В 1929 году окончил учительскую коллегию Кемроуз. Затем поступил в Альбертский университет в г. Эдмонтон, который окончил в 1937 году. В 1939 году окончил Калифорнийский технологический институт (г. Пасадена), где получил степень доктора биохимии.

В 1939-1947 годах работал в Министерстве сельского хозяйства Канады в Оттаве. В 1947 году назначен ассистентом директора Канадской комиссии зерна в Виннипеге (до 1972 года), где руководил работой специалистов и студентов из Японии, Великобритании, Югославии, Болгарии и Нидерландов. Вскоре вошел в секции Американской ассоциации по переработке хлебных злаков.

Вместе с научной и государственной деятельностью занимался общественной деятельностью и журналистикой. С 1963 года стал издавать журнал «Chemistry and Technology», что стало источником важной справочной информации по вопросам применения биохимии в выращивании пшеницы. Публиковалась в переводе во многих странах мира, в том числе Советском Союзе.

Одновременно становится членом правления Украинского культурно-образовательного центра. В 1963 году стал основателем и первым председателем Шевченковского фонда при Конгрессе украинцев Канады (до 1978 года). Одновременно стал идеологом внедрения мультикультурализма в Канаде. 1963 года направил представление в Королевской комиссии по двуязычию и биокультурности по защите других языков и культур кроме английской и французской.

С конца 1960-х годов до начала 1980-х годов был исполнительным членом совета директоров Андреевского колледжа в Виннипеге и исполнительным членом президиума Украинского Канадского комитета. Умер в 1983 году в Виннипеге.

Творчество 
В его научном наследии есть 100 работ по биохимии, в частности пшеницы и качества хлеба. В 1967 году стал первым лауреатом премии Брабендера. За свою научную деятельностью 1976 года награжден высшей наградой американских химиков — медалью Осборна. Становится почетным доктором наук Университета Манитобы.

Публиковался под псевдонимом Иван Пушка в газете «Украинский голос». В 1950-х публиковался в бюллетене Украинского Канадского комитета. В 1981 году отдельной книгой издан сборник статей «The Other Canadians». В 1964 году выступил соавтором труда «Wheat Chemistry and Technology».

 Hlynka, Isydore (1981). The Other Canadians (selected articles from the column of "Ivan Harmata," pseudonym for Isydore Hlynka). Winnipeg: Trident Press.
 Hlynka, Isydore, ed. (1964). Wheat, Chemistry, and Technology. St. Paul, Minnesota: American Association of Cereal Chemists.

Источники 
 Hlynka, Kass (1993). A fragment of history: a story of the Hlynka family.
 Фома В. «А Денисов село славное». Т., 1997
 ГЛИНКА Исидор Григорьевич
 Выдающиеся Украинцы Канады (Исидор Глинка)
 Brabender Award
 Osborne Gold Medal
 Isydore Hlynka Best Student Paper Award
 University of Manitoba Honorary Degrees
 Reflections and reminiscences: Ukrainians in Canada, 1892-1992, by Michael Ewanchuk. Winnipeg. 1995.
 Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko
 Osvita Foundation Honouree

Биохимики Канады